Tullock ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Ambrosio Lewis Tullock (1918–2004), panamaischer römisch-katholischer Bischof
 Gordon Tullock (1922–2014), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler, Volkswirtschaftler und Hochschullehrer